Августин Блаженний († 430) — християнський теолог і церковний діяч, головний представник західної патристики. Єпископ міста Гіппон (сучасна Аннаба, Алжир), родоначальник християнської філософії історії.
 Августин Кентерберійський († 604) — італійський церковний діяч, архієпископ Кентербері, перший архієпископ Кентерберійский, Англія. Він був посланий римським папою Григорієм I, щоб навернути Англію в християнство.